Lucecita é uma telenovela venezuelana exibida em 1967 pela Venevisión.

Elenco

 Marina Baura- Lucecita 
 José Bardina - Gustavo 
 Esperanza Magaz - Modesta 
 Ivonne Attas - Angelina 
 Giogia Lombardini 
 Hilda Breer 
 Soraya Sanz 
 Olga Castillo 
 Hugo Pimentel 
 Suyin Rosa 
 Oscar Mendoza 
 Orlando Urdaneta 
 María Eugenia Domínguez

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 1967
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 1968
Telenovelas da década de 1960
Telenovelas em espanhol